Le prix Apollinaire, fondé en 1941, couronne chaque année . Il est considéré comme un Goncourt de la poésie, non seulement grâce à sa notoriété et au fait qu'il a été longtemps remis chez Drouant (1975-2005), mais aussi parce que certains membres du jury ont été ou sont jurés Goncourt.

Historique   
Le Prix Apollinaire en quinze dates

1941 : Henri de Lescoët fonde le Prix Apollinaire et invite Paul Aeschimann, André Billy, Francis Carco, Philippe Chabaneix, Henry Dérieux et Jean Lebrau à rejoindre le jury.

1947 : Le Prix Apollinaire est décerné à Hervé Bazin pour le recueil Jour (Îles de Lérins).

années 1950 : Présidé par Jean Cocteau et ce jusqu'en 1963, l'Apollinaire devient une véritable institution littéraire. Sa remise à la brasserie Lipp constitue un événement majeur de la vie culturelle.

1959 : Pierre Seghers se voit attribuer le Prix Apollinaire pour l'ensemble de son œuvre et Luc Bérimont, pour L'Herbe à tonnerre (Seghers).

années 1960 : Le palmarès s'enrichit progressivement - Lionel Ray, Lorand Gaspard, pour ne citer qu'eux - sous les auspices des membres du jury qui siègent désormais au Procope.

1972 : Les treize membres du jury - Jean Bancal, Luc Bérimont (président-secrétaire général), Hervé Bazin, Philippe Chabaneix, Maurice Chapelan, Andrée Chedid, Georges-Emmanuel Clancier, Maurice Fombeure, Armand Lanoux, Henri de Lescoët, Robert Mallet (secrétaire général adjoint), Georges Neveux et Robert Sabatier - fondent l'Association Guillaume Apollinaire.

1974 : Le jury, l'Académie Goncourt et l'Association des artistes et écrivains de Champagne se réunissent pour initier un grand événement culturel à Troyes. Voit ainsi le jour Le Printemps de Troyes, manifestation consacrée au poète Léopold Sédar Senghor, président de la République du Sénégal, lauréat du Prix Apollinaire 1974.

1975 : Hervé Bazin, Armand Lanoux et Robert Sabatier, qui sont à la fois membres de l'Apollinaire et de l'Académie Goncourt, œuvrent pour que le prix, « surnommé le Goncourt de la poésie au cours de ses trente-cinq années d'existence », acquière « pleinement cette appellation ». En 1975, il est décerné pour la première fois dans le salon des Goncourt, au célèbre restaurant Drouant.

Cette même année, Robert Mallet devient le président de l'Association Guillaume Apollinaire.

1981 : Gaston Miron est couronné du Prix Apollinaire pour L'homme rapaillé (Maspéro).

1986 : En hommage au prix, Drouant inaugure la Salon Apollinaire.

1997 : Un comité d'honneur Goncourt, composé de Daniel Boulanger, Françoise Chandernagor, Didier Decoin, Robert Sabatier, André Stil et Michel Tournier, vient raffermir les liens entre l'Académie et le Prix Apollinaire, présidé, à partir du mois de mai 1997, par Georges-Emmanuel Clancier.

2006 : Après trente ans d'étroite collaboration avec Drouant, chercher une nouvelle voie s'impose. Alors que Charles Dobzynski succède à Georges-Emmanuel Clancier, le Prix Apollinaire investit le salon du même nom que lui consacre l'Hôtel Claret.

2012 : C'est dans les beaux salons du Lutétia que se déroulent, en 2012 et en 2013, les délibérations du jury et les cérémonies de remise du Prix Apollinaire.

2014 : Jean-Pierre Siméon est élu président de l'Apollinaire au Bel-Ami, hôtel qui accompagne le prix pendant deux ans.

2016 - 2017 : Le Prix Apollinaire renoue avec son grand passé. Désormais, il est accueilli par le célèbre café littéraire Les Deux Magots, où Guillaume Apollinaire lui-même avait ses habitudes. Le jury, présidé par Jean-Pierre Siméon, est composé de Marc Alyn, Linda Maria Baros (secrétaire générale), Tahar Ben Jelloun, Zéno Bianu, Georges-Emmanuel Clancier (président d'honneur), Fabienne Courtade, Philippe Delaveau, Guy Goffette, Jean Portante et Jean Rouaud. C'est aux Deux Magots qu'un an plus tard sera créé le Prix  Apollinaire Découverte.

Le Prix Apollinaire est doté de 3.500 euros et le Prix Apollinaire Découverte de 500 euros grâce à Catherine Mathivat, présidente des Deux Magots.

Pierre Guénant, du vignoble Villa Baulieu, et Pierre Walusinski, de la librairie Nicaise, présentent tous les ans une cuvée Apollinaire, dont la bouteille est illustrée par une gravure originale.

Membres du jury 
Les membres du jury du Prix Apollinaire sont élus à vie :

Lauréats du Prix Apollinaire

Années 1940
 1941 : Just Calveyrach pour Guyane, Îles de Lérins
 1942 : Roger Rabiniaux pour Les Faubourgs du ciel, Profils Litt. Fr.
 1943 : Yves Salgues pour Le Chant de Nathanael, Profils Litt. Fr.
 1944 à 1946 : pas de désignation
 1947 : Hervé Bazin pour Jour, Iles de Lérins
 1948 : Jean L'Anselme pour Le Tambour de ville, Editions Contemporaines et Rouben Mélik pour Passeur d'horizon, Îles de Lérins
 1949 : pas de désignation

Années 1950
 1950 : Paul Chaulot pour D'autres terres, Îles de Lérins
 1951 : Paul Gilson pour l'ensemble de son œuvre
 1952 : Alain Bosquet pour Langue morte, Sagittaire
 1953 : Jean Malrieu pour Préface à l'amour, Cahiers du Sud et Armand Lanoux pour Colporteur, Éditions Seghers
 1954 : André de Richaud pour Le Droit d'asile, Éditions Seghers
 1956 : Robert Sabatier pour Les Fêtes solaires, Albin Michel
 1957 : Jacques Baron pour Les Quatre Temps, Éditions Seghers
 1957 : Gilbert Trolliet pour La Colline, Éditions Seghers
 1958 : Jean Rousselot pour L'Agrégation du temps, Éditions Seghers
 1959 : Luc Bérimont pour L'Herbe à tonnerre, Éditions Seghers et Pierre Seghers pour l'ensemble de son œuvre

Années 1960
 1960 : Marcel Béalu et Vincent Monteiro pour l'ensemble de leur œuvre
 1961 : Jean Breton pour Chair et Soleil, La Table Ronde
 1962 : Jeanne Kieffer pour Cette sauvage lumière, Gallimard
 1963 : Jean Bancal pour Le Chemin des hommes, Silvaire
 1964 : Jean Desmeuzes pour Ballade en sol majeur, Millas-Martin
 1965 : Robert Lorho (pseudonyme : Lionel Ray) pour Légendaire, Éditions Seghers
 1966 : Catherine Tolstoï pour Ce que savait la rose, Éditions Seghers
 1967 : Lorand Gaspar pour Le Quatrième État de la matière, Flammarion
 1968 : Luc Estang pour l'ensemble de son œuvre
 1969 : Albert Fabre pour La lumière est nommée, Éditions Seghers
Années 1970
 1970 : Pierre Dalle Nogare pour Corps imaginaire, Flammarion
 1971 : Gaston Bonheur pour Chemin privé, Flammarion
 1972 : Serge Michenaud pour Scorpion Orphée, Editions Guy Chambelland
 1973 : Marc Alyn pour Infini au-delà, Flammarion
 1974 : Léopold Sédar Senghor pour l'ensemble de son œuvre
 1975 : Charles Le Quintrec pour Jeunesse de dieu, Albin Michel
 1976 : Bernard Noël pour Treize cases du je, Flammarion
 1977 : Édouard J. Maunick pour Ensoleillé vif, Le Cherche midi
 1978 : Jean-Claude Renard pour l'ensemble de son œuvre
 1979 : Jean Laugier pour Rituel pour une ode, Caractères
Années 1980
 1980 : Vénus Khoury-Ghata pour Les Ombres et leurs cris, Éditions Belfond
 1981 : Gaston Miron pour L'Homme rapaillé, Maspéro
 1982 : Jean Orizet pour Le Voyageur absent, Éditions Grasset & Fasquelle
 1983 : Pierre Gabriel pour La Seconde Porte, Rougerie
 1984 : Pierrette Micheloud pour Les Mots, la Pierre, La Baconnière
 1985 : Jean-Vincent Verdonnet pour Ce qui demeure, Rougerie
 1986 : Claude-Michel Cluny pour Asymétries, Éditions de la Différence
 1987 : Yves Broussard pour Nourrir le feu, Sud-Poésie
 1988 : James Sacré pour Une fin d'après-midi à Marrakech, André Dimanche
 1989 : Philippe Delaveau pour Eucharis, Gallimard 

Années 1990
 1990 : Jacques Gaucheron pour Entre mon ombre et la lumière, Messidor
 1991 : Yves Martin pour l'ensemble de son œuvre
 1992 : François de Cornière pour Tout cela, Le Dé bleu/Les écrits des forges/L'arbre à paroles
 1993 : René Depestre pour Anthologie personnelle, Actes Sud
 1994 : Jean-Pierre Siméon pour Le Sentiment du monde, Cheyne éditeur
 1995 : Claude Roy pour l'ensemble de son œuvre
 1996 : Patrice Delbourg pour L'Ampleur du désastre, Le Cherche midi
 1997 : Richard Rognet pour Lutteur sans triomphe, L'Estocade
 1998 : Anise Koltz pour Le Mur du son, Éditions phi
 1999 : Claude Mourthé pour Dit plus bas, Le Castor Astral
 
 Années 2000 
 2000 : Alain Jouffroy pour C'est aujourd'hui toujours, Gallimard
 2001 : Alain Lance pour Temps criblé, Obsidiane/Le Temps qu'il fait
 2002 : Claude Adelen pour Soleil en mémoire, Bernard Dumerchez
 2003 : François Montmaneix pour Les Rôles invisibles, Le Cherche midi
 2004 : Jacques Darras pour Vous n'avez pas le vertige, Gallimard/L'Arbalète
 2005 : Bernard Chambaz pour Été, Flammarion
 2006 : Jean-Baptiste Para pour La Faim des ombres, Obsidiane
 2007 : Linda Maria Baros pour La Maison en lames de rasoir, Cheyne éditeur
 2008 : Alain Borer pour Icare & I don’t, Éditions du Seuil
 2009 : Jacques Ancet pour L'Identité obscure, Lettres Vives

Années 2010
 2010 : Jean-Marie Barnaud pour Fragments d'un corps incertain, Cheyne éditeur
 2011 : Jean-Claude Pirotte pour Cette âme perdue, Le Castor Astral et Autres Séjours, Le Temps qu'il fait
 2012 : Valérie Rouzeau pour Vrouz, La Table ronde
 2013 : Frédéric Jacques Temple pour Phares, balises et feux brefs, suivi de Périples, Bruno Doucey
 2014 : Askinia Mihaylova pour Ciel à perdre, Gallimard
 2015 : Liliane Wouters pour Derniers feux sur terre, Le Taillis Pré, ainsi que l'ensemble de son œuvre
 2016 : Pierre Dhainaut pour l'ensemble de son œuvre, à l'occasion de la parution de son recueil Voix entre Voix, L'herbe qui tremble
 2017 : Serge Pey pour Flamenco : les souliers de la Joselito, Les fondeurs de brique/Dernier Télégramme
 2018 : Cécile Coulon pour Les Ronces, Le Castor Astral
 2019 : Olivier Barbarant pour Un grand instant, Champ Vallon
Années 2020
 2020 : Nimrod pour Petit éloge de la lumière nature, Obsidiane
 2021 : André Velter pour Séduire l’univers précédé d'À contre-peur, Gallimard
 2022 : Denise Desautels pour Disparaitre (L'herbe qui tremble)

 Lauréats du Prix Apollinaire Découverte 
 2017 : Ariel Spiegler pour C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment, Corlevour
 2018 : Alexandre Bonnet-Terrile pour Les Numérotés, Le Castor Astral
 2019 : Sébastien Fevry pour Solitude Europe, Cheyne éditeur 
 2020 : Anna Ayanoglou pour Le fil des traversées, Gallimard
2021 : Jean D’Amérique pour Atelier du silence, Cheyne

 Voir aussi 
 Liens externes 
 Site du Prix Apollinaire
 Prix Guillaume-Apollinaire sur La Lettre du libraire Prix Guillaume-Apollinaire sur Prix-litteraires.net''

Notes et références 

Guillaume
Guillaume

Distinction fondée en 1941